Тигра́н Мартирося́н:
 Мартиросян, Тигран Варданович (род. 1983) — армянский тяжелоатлет.
 Мартиросян, Тигран Геворкович (род. 1988) — армянский тяжелоатлет.
 Мартиросян, Тигран Завенович (род. 1993) — украинский журналист.